Чифлик — название населённых пунктов:

Болгария 
 Чифлик (Видинская область) — село, Видинская область.
 Чифлик (Кырджалийская область) — село, Кырджалийская область.
 Чифлик (Ловечская область) — село, Ловечская область.

Сербия 
 Чифлик (Сербия) — деревня, Бела-Паланка.